Йелена Остапенко е латвийска тенисистка. Родена е на 8 юни 1997 г. в Рига. На 12 юни 2017 г. достига 12-о място в ранглистата на сингъл , а седмица по-късно и най-високото си място на двойки – 32-ро.

На Откритото първенство на Франция по тенис тя става първия латвийски тенисист, който печели титла от Големия шлем, а също така и първият непоставен тенисист, който печели Ролан Гарос след 1993 г. Тя е спечелила 7 титли на сингъл и 8 титли на двойки в ITF тура,. Остапенко печели Уимбълдън при девойките през 2014 г. Йелена е известна със силно агресивния си игрови стил със силни удари от основната линия, включващ тенденция за целене на линиите

Биография

Ранна кариера и личен живот 
Бащата на Йелена, Йевгени Остапенко, е професионален футболист. Тя има полу-брат, Максим, който живее в САЩ. Йелена се среща с тениса за пръв път на 5-годишна възраст от нейната майка, Йелена Яковлева. На 12 изцяло се съсредоточава върху тениса. Остапенко владее латвийски, руски и английски.

Кариера

2014: Титла на Уимбълдън при девойките и професионален дебют 
Остапенко печели Уимбълдън при девойките през 2014 , при което тя става 2-ра в ранглистата. . Дебютът ѝ на основна схема в турнир на WTA става чрез уайлд кард на турнира в Ташкент, където записва и първата си победа, достигайки до втори кръг.

Значими финали

Финали на Голям шлем

Сингъл: 1 (1 титла)

Премиер Мандатори и Премиер 5 финали

Сингъл: 1 (1 загуба)

Финали

Сингъл: 4 (1 победа, 3 загуби)

Представяне по турнири 
До Рим Мастърс.

Сингъл

Бележки 

Латвийски тенисистки
Украинци в Латвия
Родени в Рига